Парламентские выборы на Каймановых Островах прошли 24 мая 2017 года. Они стали первыми выборами после референдума 2012 года по избирательной системе Каймановых Островов, после которого были введены одномандатные округа. На ни избиралось 19 депутатов Законодательной ассамблеи Каймановых Островов. 

В результате выборов Народное прогрессивное движение потеряло места парламента, но осталось крупнейшей парламентской партией с 7 из 19 мест. Одновременно беспартийные кандидаты заняли 9 мест.

Результаты

Примечания 

Каймановы Острова
Выборы на Каймановых Островах
2017 год на Каймановых Островах